Le molybdate d'ammonium désigne l'un des ammoniums de l'élément molybdène. Il peut s'agir :
 de l'orthomolybdate d'ammonium, formule , numéro CAS  ;
 de l'heptamolybdate d'ammonium, formule , numéro CAS , souvent rencontré sous forme de tétrahydrate, ·4H2O, numéro CAS  ;
...

Ammonium
Composé de l'ammonium